Kopjowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Kopjowo (Chakassien, Siedlung), Siedlung städtischen Typs in der Republik Chakassien, Rajon Ordschonikidsewskoje

 Kopjowo (Chakassien, Dorf), Dorf in der Republik Chakassien, Rajon Ordschonikidsewskoje
 Kopjowo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Kopjowo (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk